Мартинци могу бити:

 Мартинци, насељено место у саставу општине Сремска Митровица, Србија;
 Мартинци (Бузет), насељено место у саставу града Бузета, Истарска жупанија, Хрватска;

или

 Мартинци Михољачки, насељено место у саставу општине Подравска Мославина, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска;
 Чепински Мартинци, насељено место у саставу општине Чепин, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска;